Лакуриле има више значења:

 Лакуриле (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Лакуриле (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији